Бори́с Коваль:
 Коваль, Борис Андроникович (1903—1959) — украинский советский политический деятель, 1-й секретарь Харьковского и Львовского областных комитетов КП(б) Украины, министр высшего образования Украинской ССР (1955—1959).
 Коваль, Борис Борисович (род. 1982) — молдавский певец.
 Коваль, Борис Иосифович (1930—2016) — советский и российский историк-латиноамериканист, директор ИЛА РАН (1993—1995), заслуженный деятель науки РФ (2002).